Mud March (englisch für ‚Schlamm-Marsch‘) steht für:
einen versuchten Angriff der Unionsarmee im Januar 1863, siehe Schlacht von Fredericksburg #Der Mud March
Mud March (Suffragetten), Demonstration 1907 in London